Letnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Letnica, un des quartiers de la ville de Gdańsk ;
 Letnica, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Letnica, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

au Kosovo
 Letnica, un village dans la municipalité de Vitina.